Фіакр — найнятий екіпаж.
 Фіакр — святий відлюдник.

Топонім 

 Кюї-Сен-Фіакр
 Сен-Фіакр (Кот-д'Армор)
 Сен-Фіакр (Сена і Марна)
 Сен-Фіакр-сюр-Мен
 Сен-Фіакр